Битсон () — английская фамилия. Известные носители:

 Битсон, Александр (1758—1830) — английский военачальник, генерал-лейтенант, губернатор острова Святой Елены в 1808—1813 гг.
 Битсон, Артур (ум. 2011) — австралийский регбист, игрок и капитан национальной сборной, трёхкратный чемпион мира (1968, 1975, 1977), первый капитан сборной (в любом виде спорта) из австралийских аборигенов, тренер сборной Австралии.